Литвак, Михаил Александрович (1927—2013) — советский директор кинопроизводства и российский кинопродюсер.
 Литвак, Михаил Ефимович (1938—2020) — врач, психотерапевт, автор книг по популярной психологии.